SMS „Karlsruhe” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od miasta – Karlsruhe:
 SMS „Karlsruhe” – krążownik lekki typu Karlsruhe z okresu I wojny światowej
 SMS „Karlsruhe” – krążownik lekki typu Königsberg z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich